Адамов ( ), бывш. Адамшталь () — город в районе Бланско Южноморавского края Чехии, расположенный рядом с городами Брно и Бланско.

Одной из достопримечательностей города является церковь Св. Варвары. Внутри неё находится деревянный готический алтарь, именуемый Светельский алтарь (Světelský oltář), частью которого является оригинал скульптуры, изготовленной для Светельского монастыря в начале XVI века.

Население

Известные уроженцы 
 Хайдер, Пауль (1868—1936) — 60-й Гроссмейстер Тевтонского ордена.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Города Южноморавского края